Malatya ou Malátia é uma província () do centro-leste da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Oriental (em turco: Doğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Oriental
Províncias turcas no Curdistão